Davide Di Gennaro (* 16. června 1988, Milán, Itálie) je italský fotbalista hrající za SS Lazio.

Přestupy 

 z AC Milán do Bologna FC 1909 za 300 000 Euro (hostování na 1 rok)
 z AC Milán do Janov CFC za 1 500 000 Euro
 z Janov CFC do AC Milán za 2 500 000 Euro
 z AC Milán do Spezia Calcio za 500 000 Euro

Statistika

Reference

Externí odkazy 
 

Italští fotbalisté
Fotbalisté Regginy Calcio
Fotbalisté AC Milán
Fotbalisté FC Janov
Fotbalisté AS Livorno
Fotbalisté Bologna FC
Fotbalisté Modena FC
Narození v roce 1988
Žijící lidé
Muži
Narození 16. června
Narození v Miláně